Rila peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Рила) :
 le Rila, massif montagneux de l'ouest de la Bulgarie, culminant au Mousala, à 2 2925 m d'altitude ;
 le parc national de Rila s'étendant sur une grande partie du massif montagneux ; 
 Rila, ville bulgare de l'obchtina de Rila, située dans l'oblast de Kyoustendil.